Наум (Наумче) Апостолов Чакъров, наричан Лондра и Мойсей Арон, е български просветен деец и революционер, стружки деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Чакъров е роден в 1869 година в град Струга, тогава в Османската империя. Завършва педагогическия курс към Солунската българска мъжка гимназия и в 1885 година IV клас в българската гимназия в Битоля, след което работи като учител в Струга. В 1890 година емигрира в България - служи в българската армия и работи като учител в село Сестримо и село Живково. В края на 1896 година се връща в Струга и става член на градския комитет на ВМОРО. През есента на 1901 година става учител в Охридската българска прогимназия и през 1902 година е избран за секретар на околийския комитет на ВМОРО в Охрид. На Смилевския конгрес е избран за охридски районен началник. Загива при нещастен случай, убит по погрешка от четник на организацията на 21 май (4 юни) в местността Пандзир на брега на Охридското езеро.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени в Струга
Възпитаници на Солунската българска мъжка гимназия
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Български учители
Наум